.mm — национальный домен верхнего уровня для Мьянмы.  В 1997 году Мьянме был предоставлен домен .mm взамен .bu

Для использования домена необходимо являться организацией, постоянно находящейся в Мьянме. Имя должно состоять из трёх или более символов.

Ссылки 
 Сведения whois для домена .mm на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
1990-е годы в Мьянме
Появились в XX веке в Мьянме